

Cinema 
 Life is Beautiful – titolo internazionale in inglese del film italiano del 1997 diretto da Roberto Benigni, La vita è bella
 Life Is Beautiful – film del 2000 diretto da Fazıl
 Life Is Beautiful – film del 2012 diretto da Sekhar Kammula

Musica 
 Life Is Beautiful – album di Tony Bennett del 1975
 Life Is Beautiful – singolo dei Flow del 2004
 Life Is Beautiful – singolo dei Vega4 del 2006
 Life Is Beautiful – singolo dei Sixx:A.M. del 2007
 Life Is Beautiful – album degli Afters del 2013
 Life Is Beautiful – brano di Lana Del Rey del 2015, dall'album The Age of Adaline: Music from the Original Motion Picture
 Life Is Beautiful – singolo di Lil Peep del 2018, dall'album Come Over When You're Sober, Pt. 2

Televisione 

 Insaeng-eun areumda-wo (인생은 아름다워) – serie televisiva sudcoreana in onda nel 2010, noto in inglese come Life Is Beautiful

Pagine correlate 

La vita è bella (disambigua)